Аграфена Ростиславна:

 Аграфена Ростиславна (ок. 1250 — после 1303) — дочь Ростислава Михайловича, жена болгарского царя Михаила Асенем, а затем польского короля Лешка II Чёрного.
 Аграфена Ростиславна (ум. 1237) — вероятно, дочь великого князя киевского Ростислава Мстиславича, жена рязанского князя Игоря Глебовича.